Il singolare  del Keio Challenger 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2014.

Matthew Ebden era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

John Millman ha battuto in finale Kyle Edmund 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Tatsuma Itō (quarti di finale)
  Gō Soeda (semifinali)
  Bradley Klahn (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

  Yūichi Sugita (primo turno)
  Hiroki Moriya (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (quarti di finale)
   Chung Hyeon (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Keio Challenger 2014
ATP Challenger Tour 2014